Од
 Од — река на юге Франции.
 Од — французский департамент.
 Од — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Од — небольшое озеро в Пиренеях.
 Од — французское женское имя.
 Од — герой германо-скандинавской мифологии.
 Од, Дэниел (род. 1988) — британский легкоатлет.
 Од, Николас (род. 1961) — британский писатель, художник, певец и автор песен, критик, автор более чем 50 книг.
 Од — разновидность паровоза О.
 Од — гипотетическая витальная энергия, открытая Карлом фон Райхенбахом (одическая сила)
 Общественное достояние — произведения, не охраняемые авторским правом.
 ОД (Отряд Дамблдора) — вымышленная тайная организация учеников школы Хогвартс из серии романов о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг.
 Объединённое дворянство — дореволюционное объединение сословного дворянства.
 ОД — общественное движение.

См. также 
 Od
 Од из Тремазана
 Од ха-Шарон
 Сент-Од
 ОДД